Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1965 года — седьмой розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Перт с 15 по 18 марта. В первый раз чемпионом стала сборная США.

Формат соревнований 
В седьмом турнире принимали участия шесть команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии и Норвегии. Первый раунд турнира состоял из 5 туров, после чего четыре лучшие команды попали в 1/2 финала, победители полуфиналов выходили в финал, матч за третье место не проводился — бронзовые медали получала та команда из двух проигравших в полуфиналах, которая победила на групповом этапе в матче этих двух команд.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
Команды США и Канады, а также команды Швеции и Шотландии при одинаковом количестве побед ранжированы по результату матча между командами в каждой паре

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Итоговая классификация

Ссылки 
 
  (см. стр. 35)

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1965 году
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Чемпионаты мира в Шотландии
Март 1965 года